Кволоподібні (Dasyuromorphia) — ряд сумчастих (Metatheria) з надряду австралодельфи (Australidelphia).

Систематика 
Ряд включає майже всіх хижих представників групи, зокрема таких як квол, сумчаста миша, намбат, тасманійський диявол та вимерлий тилацин. Ряд містить три родини, з яких:

 родина †Тилацинові (Thylacinidae) вимерла,
 родина Намбатові (Myrmecobiidae) містить лише один вид, намбат,
 родина Дазиурові, або кволові (Dasyuridae) містить 76 видів.
 рід †Ankotarinja — Dasyuromorphia incertae sedis
 рід †Dasylurinja — Dasyuromorphia incertae sedis
 рід †Keeuna — Dasyuromorphia incertae sedis
 рід †Mayigriphus — Dasyuromorphia incertae sedis чи Metatheria incertae sedis
 рід †Wakamatha — Dasyuromorphia incertae sedis

Багато видів мають, щонайменш як один з варіантів, назви, засновані на назвах європейських ссавців, хоча спорідненості між ними немає, а зовнішня схожість є результатом конвергентної еволюції.

Опис 
Багато хижих сумчастих незначно відрізняються один від одного своєю статурою, але істотно відрізняються розмірами. Так, сумчасті миші мають розміри, подібні до розмірів європейських мишей, тоді як тасманійський диявол може досягати майже метру завдовжки та важити близько 10 кг. Вимерлий тилацин (сумчастий вовк) був ще більше. Всі вони моторні й умілі мисливці, що живляться, залежно від розміру, комахами або хребетними. Деякі види живляться падлом.

Хижі сумчасті зустрічаються в Австралії, на Новій Гвінеї, Тасманії і дрібніших прилеглих островах.

Примітки

Джерела 
 

Хижі сумчасті
Ряди ссавців